

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores

Facundo Bagnis y Máximo González ganaron el título tras derrotar en la final Sergio Galdós y Christian Lindell.

Cabeza de serie 

  Julio Peralta /  Horacio Zeballos ''(Cuartos de final)
 ''' Facundo Bagnis /  Máximo González (Campeones)

<ol start=3>
  Sekou Bangoura /  Matt Seeberger ''(Primera ronda)
  José Hernández /  Andrés Molteni ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Buenos Aires 2016